Гнесина — еврейская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители — сёстры Гнесины:

 Савина-Гнесина, Евгения Фабиановна (1870—1940) — русская и советская пианистка, педагог, музыкально-общественный деятель, заслуженная артистка Республики.
 Гнесина, Елена Фабиановна (1874—1967) — русская и советская пианистка-педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Гнесина-Витачек, Елизавета Фабиановна (1879—1953) — русская и советская скрипачка, педагог.
 Гнесина, Мария Фабиановна (1876—1918) — русская пианистка, педагог.
 Александрова-Гнесина, Ольга Фабиановна (1881—1963) — русская и советская пианистка, педагог.